El término Sears puede referirse a:

 La empresa estadounidense Sears Roebuck.
 La empresa mexicana Sears Roebuck.
 La desaparecida empresa peruana Sears Roebuck.
 La desaparecida empresa venezolana Sears Roebuck.
 La Torre Sears ubicada en Chicago, Illinois, EE. UU.
 Edición del Pong de Atari, distribuida por la empresa de grandes almacenes Sears, y llamada esta consola entonces, bajo los derechos de la Atari Pong, Sears Tele-Games.